José María Eguren (1874-1942), poète péruvien ;
 Alicia Eguren (1925-1977), enseignante, poétesse et journaliste argentine ;
 José Antonio Eguren (1956-), ecclésiastique péruvien, archevêque de Piura ;
 Sebastián Eguren (1981-), footballeur uruguayen.

Homonymie de patronyme